Marie de Médicis peut faire référence à plusieurs personnages de la famille Médicis :

 Marie de Médicis (1440-1479), fille naturelle de Pierre Ier
 Marie de Médicis (1445-1479), fille de Pierre Ier
 Marie de Médicis (1540-1557), fille de Cosme Ier
 Marie de Médicis (1575-1642), épouse du roi de France Henri IV et mère de Louis XIII
Homonymie dynastique